Сезон 1959/60 — 50-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 49-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в десятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1959/60
Чемпионат Австрии 1959/60 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1959/60 на сайте AustriaSoccer.at

1959/1960
Аустрия Вена